Le patronyme Huygens ou Huyghens indique une filiation de Huyghe, équivalent du nom français Hughes, lui-même issu du nom germanique Hugo.

Patronyme 

 Charles Huygens (1955-), homme politique belge bruxellois ; 
 Christian Huygens (1629-1695), mathématicien, astronome et physicien néerlandais ;
 Constantijn Huygens (1596-1687), son père, auteur et compositeur néerlandais ;
 Léon Huygens (1876-1918), peintre belge.

Science 

 Le principe de Huygens-Fresnel, principe physique dont le physicien néerlandais est en partie à l'origine avec le physicien français Fresnel.
 La sonde Huygens, une sonde européenne ayant atterri le  à la surface de Titan (satellite de Saturne).
 Le cratère Huygens, sur la planète Mars.
 Le théorème de Huygens (ou théorème de transport) en physique.

Patronyme germanique
Patronyme néerlandais